Plusieurs autoroutes sont désignées par le code A3, A003 ou A-3 :
  Autoroute albanaise A3, reliant Tirana à Elbasan ;
  Autoroute algérienne A3, reliant Chiffa à Maghnia (Frontière Algéro-marocaine);
  Autoroute allemande A3 (en allemand : Bundesautobahn 3), reliant Emmerich am Rhein à Neuhaus am Inn ;
  Autoroute argentine A003 (en espagnol : Ruta Nacional A003), reliant Boulogne Sur Mer à Tigre ;
  Autoroute autrichienne A3 (en allemand : Autobahn A3 ou Südost Autobahn) , reliant Guntramsdorf à Eisenstadt ;
  Autoroute belge A3 (E40) (en flamand : Autosnelweg A3), reliant Schaerbeek à Aix-la-Chapelle ;
  Autoroute bulgare A3 (en bulgare : Avtomagistrala A3 ou Avtomagistrala "Struma") reliant Pernik à  ;
  Autoroute bosniaque A3, reliant Tuzla à Maglaj ;
  Autoroute chypriote A3 (en grec : Aftokinitodromos A3, en turc : Otoyol A3) reliant Larnaca à Ayia Napa ;
  Autoroute croate A3 (en croate : Autocesta A3) reliant Zagreb à Bajakovo ;
  Autoroute grecque A3 reliant Grevená à Lamía ;
  Autoroute espagnole A-3 (en espagnol : Autovía A-3 ou Autovía de l'Est) reliant Madrid à Valence ;
  Autoroute inter-États A-3 (en anglais : Interstate A-3) reliant Soldotna à Anchorage;
  Autoroute française A3, reliant Paris à Gonesse ;
  Autoroute italienne A3, ancien nom d'une partie de l'autoroute italienne A2 ;
  Autoroute kazakh A3, reliant Almaty à la frontière kirghiz ;
  Autoroute luxembourgeoise A3, (en luxembourgeois : Autobunn A3) reliant Luxembourg à Dudelange ;
  Autoroute marocaine A3, reliant Casablanca à Agadir ;
  , reliant Port Harcourt à Gamboru ;
  Autoroute portugaise A3 (E01) (en portugais : Autoestrada A3), reliant Porto à Valença ;
  Autoroute roumaine A3 (en roumain : Autostrada A3), reliant Bucarest à Borș ;
  Autoroute serbe A3 (en serbe : Државни пут ІА реда А3, Državni put IA reda A3), entre Belgrade, Périphérique de Belgrade jusqu’à Batrovci (Frontière croato-serbe) ;
  Autoroute slovène A3 (en slovène : Avtocesta A3), reliant l'A1 (au nord-est de Koper) à la frontière italienne ;
  Autoroute suisse A3 (en allemand : Autobahn A3, en italien Autostrada A3), reliant Bâle à Sargans ;
  Autoroute tunisienne A3, reliant Tunis à Bou Salem.

Voir aussi